Никола́й Миха́йлович Грибу́шин (1880—?) — российский предприниматель, музыкант, меценат и общественный деятель. Некоторое время, после смерти брата Михаила, руководил компанией Торговый дом «М. И. Грибушина наследники». Был одним из главных покровителей первого на Урале отделения Императорского Русского музыкального общества.

Биография 
Родился в Кунгуре 13 марта 1880 года в семье известного кунгурского купца Михаила Грибушина, члена 1-й гильдии, владевшего магазинами по продаже чая в разных городах России, и его жены — Антонины Ивановны.

Когда Николаю было девять лет, умер его отец, и всопитанием сына занималась мать. Ему, единственному из членов семьи, удалось получить высшее образование — на средства Антонины Ивановны он окончил Петербургскую консерваторию, вместе со своим другом — Николаем Пиликиным (1871—1921). Впоследствии Николай Михайлович играл на скрипке в оркестре, которым руководил Пиликин.

В 1896 году Николай Михайлович стал одним из учредителей Торгового дома «М. И. Грибушина Наследники». Уставной пай в размере  рублей за несовершеннолетнего сына внесла Антонина Ивановна Грибушина. В начале XX века главная контора Торгового дома была переведена в Пермь, куда переселился Грибушин. В Перми он женился на Людмиле Анатольевне (род. 1879), которая была женой офицера и Николай Михайлович уплатил её мужу за развод  В 1903 году у них родилась дочь Ольга, а в 1905 году — Ирина. В 1906 году Грибушины купили у известного пермского купца Н. В. Мешкова небольшой дом на углу Большой Ямской и Оханской улиц, в котором ранее размещалась бесплатная народная библиотека. На месте этого здания по проекту архитектора А. Б. Турчевича был возведен деревянный особняк в стиле модерн, в котором и поселилась семья Грибушиных.

Н. М. Грибушин включился в общественную жизнь губернского города. Избирался директором Пермского отделения Русского музыкального общества. В 1914 году стал церковным старостой вновь выстроенного домового храма 194-го пехотного Троице-Сергиевского полка. Предметом особой заботы был и Михайло-Антонино-Кирилловский Сиропитательный дом. В 1914 году Николай Михайлович вошёл в состав попечительского комитета этого благотворительного заведения. В 1916 году он стал почетным (и последним) попечителем приюта и церковным старостой его домового храма. В 1915 году, после смерти старшего брата Михаила, возглавил Торговый дом «М. И. Грибушина наследники», продолжив благотворительные традиции семьи.

О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. По одной из версий (по воспоминаниям бывшего воспитанника Сиропитательного дома К. Г. Бушуева) в 1918 году он уехал в Америку, по другой (дочери Н. В. Пиликина Раисы Розен) — покинул Пермь с отступавшими колчаковцами.

Примечания

Ссылки 
 Грибушин Николай Михайлович
 Купцы Грибушины

Умершие в XX веке
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Персоны без указанного места смерти
Музыканты по алфавиту
Музыканты Российской империи
Предприниматели Российской империи
Меценаты Российской империи